Чемпионаты Европы по волейболу среди юношей до 17 лет (CEV U17 Volleyball European Championship) — соревнования для мужских юниорских сборных, проводимые под эгидой Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Проводятся с 2017 года с периодичностью один раз в два года по нечётным годам. В соревнованиях участвуют спортсмены до 17 лет.

Призёры

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола